Prinzessin Turandot steht für:

Filme:
 Prinzessin Turandot (1934), deutscher Film von Gerhard Lamprecht
 Prinzessin Turandot (1969), österreichischer Fernsehfilm von Peter Gruber (Schauspieler) 
 Prinzessin Turandot (1973) (Princezna Turandot), tschechoslowakischer Film von Anna Procházková 

Sonstiges:
 Prinzessin Turandot, Gemälde von Alexej von Jawlensky (1912), siehe Turandot (Jawlensky)
 Prinzessin Turandot (Hörspiel), Hörspiel von Wolfgang Hildesheimer (1954)
 Die Eroberung der Prinzessin Turandot, Theaterstück von Wolfgang Hildesheimer (1960)

Siehe auch:
 Turandot